Maria Laach kan syfta på:

Maria Laach (kloster) – kloster tillhörande Benediktinerorden vid orten Glees i Rheinland-Pfalz, Tyskland

Se även
Maria Laach am Jauerling – ort och kommun i Bezirk Krems-Land, Niederösterreich, Österrike